Dmitri Vassiliev peut désigner :
 Dmitri Vassiliev (1900-1984), réalisateur soviétique ;
 Dmitri Vassiliev (né en 1962), biathlète russe ;
 Dmitri Vassiliev (né en 1979), sauteur à ski russe ;
 Dmitri Vassiliev (1988-2003), dirigeant du mouvement nationaliste russe Pamiat.